Friederike Charlotte von Hessen-Darmstadt (* 8. September 1698 in Darmstadt; † 22. März 1777 in Darmstadt) war eine Prinzessin von Hessen-Darmstadt und durch Heirat Prinzessin von Hessen-Kassel.

Leben 
Friederike Charlotte war eine Tochter des Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt (1667–1739) aus dessen Ehe mit Dorothea Charlotte (1661–1705), Tochter des Markgrafen Albrecht II. von Brandenburg-Ansbach. Sie verlobte sich am 6. Oktober 1720 mit dem landgräflichen Prinzen Maximilian von Hessen-Kassel (1689–1753), den sie am 28. November 1720 in Darmstadt heiratete.

Weder am Kasseler Hof noch in der kleinen Herrschaft Jesberg ihres Gemahls wurde Friederike Charlotte sehr heimisch, und sie hielt sich – entweder alleine oder mit ihren Kindern – oft monatelang in der Nähe ihres Vaters in dessen Residenz Darmstadt auf. Die langen Abwesenheiten von ihrem Gemahl wurde in der Familie sehr kritisch gesehen. Für Kritik und Unverständnis sorgte auch ihr exaltierter freizügiger Lebenswandel und verschwenderischer Lebensstil.

Nach dem Tod ihres Mannes Maximilian kehrte Friederike Charlotte im Jahre 1755 endgültig nach Darmstadt zurück, wo sie am 22. März 1777 starb und in der 1687 errichteten „Fürstengruft“ der Darmstädter Stadtkirche (unter dem südlichen Seitenschiff) beigesetzt wurde. Die Gruft ist heute nicht mehr öffentlich zugänglich.

Nachkommen 
Aus ihrer Ehe hatte Friederike Charlotte folgende Kinder:
 Karl (* 30. September 1721 in Kassel, † 23. November 1722 ebenda)
 Ulrike Friederike Wilhelmine (* 31. Oktober 1722 in Kassel, † 28. Februar 1787 in Eutin), ⚭ 1752 Herzog Friedrich August von Oldenburg
 Christine Charlotte (* 11. Februar 1725 in Kassel, † 4. Juni 1782 ebenda), ab 17. April 1765 Kanonissin des Stifts Herford, ab 12. Juli 1766 Koadjutorin der Äbtissin zu Herford
 Maria (* 25. Februar 1726 in Kassel, † 14. März 1727 ebenda)
 Wilhelmine (1726–1808), ⚭ 1752 Prinz Heinrich von Preußen
 Totgeburt (*/† Oktober 1729 in Kassel)
 Elisabeth Sophia Louisa (* 10. November 1730 in Kassel, † 4. Februar 1731 ebenda)
 Caroline Wilhelmina Sophia (* 10. Mai 1732 in Kassel, † 22. Mai 1759 in Zerbst), ⚭ 1753 Fürst Friedrich August von Anhalt-Zerbst

Vorfahren

Literatur 
 Rainer Maaß: Mach er, dass ich 300 Gulden krieg!". Eine Annäherung an Prinzessin Friederike Charlotte v. Hessen-Darmstadt (1698-1777). In: Archiv für hessische Geschichte (2009), S. 29–87

Weblinks 
 

Prinz (Hessen-Darmstadt)
Prinz (Hessen-Kassel)
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Darmstadt)
⚭Friederike Charlotte #HessenDarmstadt
Geboren 1698
Gestorben 1777
Frau